Anticolani – abitanti di Anticoli Corrado
Anticolani – abitanti di Fiuggi